Raio – fiume dell'Abruzzo
Giulio Raio – filosofo italiano
RAIO – codice NASDAQ di RadioIO